Parlamentní volby v Maďarsku v roce 2014 byly sedmé svobodné volby republiky Maďarsko od pádu komunismu v roce 1989 a první volby podle Ústavy z roku 2011. Proběhly v neděli 6. dubna 2014 a skončily drtivým vítězstvím koalice Fideszu premiéra Orbána a křesťanských demokratů, která získala 44,54 % hlasů, což bylo sice výrazně méně hlasů než v předchozích volbách, nicméně stačilo to na zisk 133 ze 199 parlamentních křesel, což znamenalo nejtěsnější možné udržení 2/3 (ústavní) většiny.

Předvolební situace 

Po dvou volebních cyklech levicových vlád MSZP-SZDSZ v letech 2002 až 2010, které zadlužily Maďarsko a způsobily vážné hospodářské problémy, zvítězila ve volbách 2010 pravicová koalice Fidesz-KDNP pod vedením Viktora Orbána, která získala dvoutřetinovou ústavní většinu (celkem 263 mandátů).

Jedním z kroků druhé vlády Viktora Orbána bylo i přijetí nové ústavy v roce 2011 s platností od 1. ledna 2012, která v rámci úsporných opatření a omezení byrokracie snížila počet poslanců maďarského Národního shromáždění z 386 na 199 zákonodárců, volených smíšeným volebním systémem, nově pouze v jednokolových volbách.

Předvolební průzkumy 

1: Összefogás (Soudržnost, Sjednocení nebo Solidarita) je volební aliance těchto středo-levicových stran: MSZP - Együtt 2014 - PM - DK - MLP.

Kampaň

Volební programy 

 A HAZA NEM ELADÓ: Méltó választ ígértem – hát íme!
 Együtt-PM: A te jövőd - Haza és haladás, szolidaritás és Európa
 JESZ: Új Polgári Magyarország
 Jobbik: Kimondjuk, megoldjuk - A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzet felemelkedéséért 
 KTI: Programunk 
 LMP: Az LMP választási programja 2014
 Szocdemek: Vissza Európába!
 4K!: Új társadalmi szerződés

Kandidátky a seznamy

Registrace kandidující stran 

Politické subjekty zaregistrované u Országos Választási Bizottság (Celostátní volební výbor) pro parlamentní volby 2014. V první závorce je uvedena zkratka strany, ve druhé datum její registrace:

 Seres Mária Szövetségesei (SMS) (23. leden 2014)
 Magyar Republikánus Politikai Párt (MRPP) (23. leden 2014)
 Nemzeti Értékelvű Párt (NÉP) (23. leden 2014)
 Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt (FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT) (23. leden 2014)
 Magyar Demokratikus Unió (MDU) (23. leden 2014)
 Együtt - a Korszakváltók Pártja (EGYÜTT) (23. leden 2014)
 AQUILA Párt (AQP) (23. leden 2014)
 Szociáldemokrata Párt (SZDP) (23. leden 2014)
 Párbeszéd Magyarországért Párt (PM) (23. leden 2014)
 Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt(Eu. Rom) (23. leden 2014)
 Magyar Keresztény Szociális Unió (MKSZU) (23. leden 2014)
 Magyar Gazdaság Párt (MGP) (23. leden 2014)
 Összefogás Párt (ÖP) (23. leden 2014)
 Megújult Magyarországi Roma Összefogás Párt (MMRÖP) (23. leden 2014)
 Magyar Szocialista Párt (MSZP) (23. leden 2014)
 Keresztény Magyarok Szövetsége (KMSZ) (23. leden 2014)
 FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ) (23. leden 2014)
 Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) (23. leden 2014)
 Sportos és Egészséges Magyarországért Párt (SEM) (23. leden 2014)
 A VÁLASZ Párt (A VÁLASZ) (23. leden 2014)
 Magyar Munkáspárt (MUNKÁSPÁRT) (23. leden 2014)
 Magyarországi Cigánypárt (MCP) (23. leden 2014)
 Szabad Magyarok Pártja (SZMP) (23. leden 2014)
 Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt (KTI) (27. leden 2014)
 Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) (27. leden 2014)
 Magyar Nemzeti Rend Párt (MNRP) (27. leden 2014)
 Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja (SZOCIÁLDEMOKRATÁK) (27. leden 2014)
 Együtt 2014 Párt (EGYÜTT 2014) (30. leden 2014)
 Zöldek Pártja (ZÖLDEK) (30. leden 2014)
 Magyar Liberális Párt (MLP) (30. leden 2014)
 Elégedetlenek Pártja (EP) (30. leden 2014)
 Nemzeti Forradalmi Párt (n/a) (30. leden 2014)
 Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK) (30. leden 2014)
 Demokratikus Koalíció (DK) (30. leden 2014)
 Élőlánc Magyarországért (ÉLŐLÁNC) (30. leden 2014)
 Magyar Cselekvő Párt (MACSEP) (30. leden 2014)
 A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt (n/a) (30. leden 2014)
 Nemzeti Érdek Párt (n/a) (30. leden 2014)
 Megoldás:Egyiksem! Civilkontroll Párt (EGYIKSEM) (31. leden 2014)
 Rend, Szabadság, Jólét Párt (n/a) (31. leden 2014)
 Lehet Más a Politika (LMP) (31. leden 2014)
 Negyedik Köztársaság Párt (4K!) (31. leden 2014)
 Vállalkozók Szövetsége a Reformokért (VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE-MAMA) (31. leden 2014)
 Társadalmi Béke Párt (TBP) (31. leden 2014)
 Élhető Magyarországért Párt (ÉMP) (31. leden 2014)
 Új Dimenzió Párt 	(ÚDP) (6. únor 2014)
 Új Magyarország Párt (ÚMP) (6. únor 2014)
 Új Generációk Pártja (ÚGP) (6. únor 2014)
 Helyreállítás Magyarországi Pártja (HMP) (6. únor 2014)
 Szabad Választók Pártja (SZAVA) (6. únor 2014)
 Kalózpárt (KALÓZPÁRT) (6. únor 2014)
 Országos Örmény Önkormányzat (ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT) (6. únor 2014)
 Centrum Összefogás Magyarországért (CENTRUM) (6. únor 2014)
 Magyarország Jövője Párt (MAJP) (6. únor 2014)
 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) (6. únor 2014)
 Szövetségben, Együtt Magyarországért (SZEM) (6. únor 2014)
 Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (JESZ) (6. únor 2014)
 Új Független Párt (FÜGGETLEN PÁRT) (6. únor 2014)
 Társadalmi Szerződés Párt(TÁRS. PÁRT) (6. únor 2014)
 Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal (EURÓPAI BALOLDAL) (6. únor 2014)
 Tiszta Energiával Magyarországért Párt (TEMPO) (9. únor 2014)
 Magyarok Magyarországért Párt (MAMA) (9. únor 2014)
 Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) (13. únor 2014)
 MCF Roma Összefogás Párt (MCF) (13. únor 2014)
 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (MROÖ) (13. únor 2014)
 Kisgazdapárt (KISGAZDAPÁRT) (13. únor 2014)
 Magyar Nemzeti Párt (MNP) (13. únor 2014)
 Határon Túli Magyarok Pártja (HATMAP) (13. únor 2014)
 Magyarország Megújulásáért (MEGÚJULÁSPÁRT) (13. únor 2014)
 Bolgár Országos Önkormányzat (BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT) (13. únor 2014)
 Magyar Realista Egység és Béke Párt (REALISTA PÁRT) (13. únor 2014)
 Országos Horvát Önkormányzat (ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT) (13. únor 2014)
 Országos Lengyel Önkormányzat (OLÖ) (13. únor 2014)
 Országos Ruszin Önkormányzat (ORÖ) (17. únor 2014)
 Szerb Országos Önkormányzat (SZOÖ) (20. únor 2014)
 Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) (20. únor 2014)
 Zöld Mozgalom (ZM) (25. únor 2014.)
 Magyar Idealisták Szövetsége (IDEALISTÁK) (20. únor 2014)
 Értékteremtők Politikai Érdekvédelmi Szövetsége – a Közép Pártja (ÉPÉSZ) (20. únor 2014)
 Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) (20. únor 2014)
 Országos Szlovén Önkormányzat (ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT) (21. únor 2014)
 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata (MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK) (21. únor 2014)
 Ukrán Országos Önkormányzat (UKRÁN ORSZ. ÖNKORM.) (25. únor 2014)

Republikové kandidátní listiny stran 

Přehled prvních dvaceti kandidátů jednotlivých stran na republikových kandidátkách. Kandidát strany na post předsedy vlády je vyznačen tučně.

Výsledky

Volební účast

Výsledky hlasování z republikových kandidátek

Celkové výsledky a přerozdělení mandátů

Odkazy

Reference

Související články 
 Maďarsko
 Politický systém Maďarska
 Parlamentní volby v Maďarsku

Externí odkazy 
 

   Választás.hu

Parlamentní volby v Maďarsku
Volby 2014
Maďarsko v roce 2014